Octa de Kent - um rei
Octa (Ohio)

Desambiguação